Sezon Fjordkraftligaen rozgrywany jest na przełomie 2012 i 2022 roku jako 83. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy

Nagrody

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Norwegii
2022 w Norwegii